Жордан Адеоті (* 1989) — французький і бенінський футболіст, півзахисник норвезького клубу «Сарпсборг 08» і національної збірної Беніну.
 Жордан Амаві (* 1994) — французький футболіст, захисник клубу «Марсель». Виступав за клуби «Ніцца» та «Астон Вілла», а також молодіжну збірну Франції.
 Жордан Ботака (* 1993) — конголезький футболіст, нападник бельгійського «Гента» та національної збірної Демократичної Республіки Конго. На умовах оренди грає за «Шарлеруа».
 Жордан Верету (* 1993) — французький футболіст, півзахисник італійської «Роми». Грав за молодіжну збірну Франції.
 Жордан Зан (* 1991) — замбійський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2008, 2012 років.
 Жордан Ікоко (* 1994) — конголезький футболіст, захисник національної збірної ДР Конго та французького клубу «Генгам».
 Жордан Коельйо (* 1992) — французький плавець.
 Жордан Нкололо (* 1992) — французький та конголезький футболіст, який грає на позиції атакувального півзахисника та нападника.
 Жордан Потен (* 1994) — французький плавець. Призер Чемпіонату світу з плавання на короткій воді 2016 року.
 Жордан Сібачо (* 1996) — французький футболіст камерунського походження, нападник клубу «Янг Бойз».
 Жордан Феррі (* 1991) — французький футболіст, півзахисник «Монпельє».

 Алексіс Жордан (1814—1897) — французький ботанік і систематик.
 Бруну Жордан (* 1998) — португальський футболіст, півзахисник клубу «Вулвергемптон Вондерерз».
 Жоан Жордан (* 1994) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Севілья». Переможець Ліги Європи.
 Каміль Жордан (1838—1922) — французький математик, відомий завдяки своїм фундаментальним роботам в теорії груп та «Курсу аналіза».
 Каміль Жордан (1771—1821) — французький політик.
 Огюст Жордан (1909—1990) — австрійський і французький футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Учасник третього чемпіонату світу.
 Руй Жордан (1952—2019) — португальський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема за лісабонські «Бенфіку» та «Спортінг», а також за національну збірну Португалії. Шестиразовий чемпіон Португалії. Футболіст 1980 року в Португалії.
 Тімоті Жордан (1865 — ?) — французький крикетист, срібний призер літніх Олімпійських ігор-1900.
 Полідору да Фонсека Кінтанілья Жордан (1792—1879) — бразильський генерал та міністр, відомий своєю службою у війнах Фаррапус та Потрійного альянсу.

Див. також 
 Йордан (значення)